Veslanje na Poletnih olimpijskih igrah 1964 je obsegalo 7 disciplin v moški konkurenci.

Vjačeslav Ivanov iz Sovjetske zveze je na teh igrah osvojil tretjo zaporedno zlato olimpijsko medaljo v enojcu.

Pregled medalj

Lestvica po državah

Reference
 Pregled medalj na uradni strani Mednarodnega olimpijskega komiteja

Športi Poletnih olimpijskih iger 1964
1964